DJ List (полное имя — Александр Валерьевич Лист; ) — российский музыкант, диджей, продюсер. В 2010 году вошёл в список лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine.

Биография 
Александр Лист родился 30 октября 1975 года в городе Москва, в семье радиоинженера и учительницы. Ещё в юности познакомился с транс-музыкой, что в дальнейшем привело к увлечением религиозными практиками.

В 1989 году он стал участником группы FOMALGAUT, где приобщился к музыкальному направлению .

В 1991 году Александр взял себе псевдоним DJ List, а также издал за свой счёт избранные работы на кассетах. В 1993 году он стал одним из первых участников международного музыкального фестиваля КаZантип, проходившего в Крыму.

С 1997 года является вегетарианцем. В начале 1998 года совершил путешествие в Индию, что сказалось на дальнейшем творчестве. По возвращении из Индии провёл серию тематических вечеринок «Харе Кришна Party» в ночных клубах Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2000 году выпустил альбом «Листопад», который повысил узнаваемость диджея, так как альбом разошёлся копиями в 150 000 экземпляров.

В 2001 году вышел компакт-диск «Maha Prasad» — результат совместной работы с электронным музыкантом Damodar. В 2002 году вышли альбомы в компиляции «Москва-Paris» и «Snow man».

В 2002 году российская премия Night Life Awards присудила DJ List награду «Лучший диджей года-2002». Через год, в 2003 году, диджей выпустил альбомы «Оттепель» и «Синхрофазотрон-Звездолёт».

В 2004 году вышли альбомы Exotic Cafe, Tabu, Svarana, Dark mix. Наиболее популярными стали композиции «Хари Кришна микс» и «Листопад». В тех же годах являлся постоянным участником вечеринок в Куршавеле, выступал главным диджеем на Russian Open Cup.

С 2005 по 2008 год регулярно выступал в ночном клубе Space на Ибице. В 2007 году стал главным диджеем танцевальных вечеринок официального промотура компании Toyota. В 2008 году возглавил фестиваль Global Gathering Belarus.

В 2011 году со своим близким знакомым Михаилом Баттоном создал коллектив List&Button. С 2015 года поддерживает Международный эко-фестиваль йоги и здоровья FREE SPIRIT.

В 2016 году занял 12 место в рейтинге лучших диджеев премии Alfa Future Awards.

В 2016 году признавался «Лучшим диджеем» по версии Megapolis FM.

В 2017 году открыл собственный лейбл LISTOPAD. Название лейбла отсылает к названию самого популярного альбома диджея. В том же году стал победителем в номинации «People`s choice» на сайте Премии Alfa Future Awards.

С 2017 года на радио Megapolis FM выходит авторская программа DJ List под названием «Танцы со Вселенной».

C 2018 года выступает на масштабном фестивале Alfa Future People. В том же году занял 13 место в рейтинге лучших диджеев в ежегодном российском онлайн-голосовании.

Личная жизнь 
В 2010—2020 годах состоял в браке с российской телеведущей Иреной Понарошку. У пары двое сыновей: Серафим (род. 2011) и Теодор (род. 2018). 

DJ List является последователем Международного общества сознания Кришны.

Награды и номинации

Дискография

Мини-альбомы (EP) 
 Rasa Lila
 Govinda
 Govinda Remixes (feat. Radha Krishna Temple)
 Prasad
 Merry Krishna’s
 Zvezda
 Kundalini Meditation

Синглы 
 Remixes
 Prana

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Инстаграме
 Профиль в Фейсбуке
 Профиль в Вконтакте

Диджеи России
Музыкальные продюсеры России